Vladislav Koelikov (wielrenner) (1996), Russisch wielrenner
 Vladislav Koelikov (zwemmer) (1971), Russisch zwemmer